Andrea Chiarotti (1966-2018) – hockeista e allenatore su slittino e su ghiaccio italiano
 Douglas Chiarotti (1970) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista brasiliano
 Susana Chiarotti (1946) – avvocato e attivista argentina dei diritti delle donne